«„Циклон“ начнётся ночью» — художественный фильм по мотивам повести Дмитрия Морозова «Тридцать шесть часов из жизни разведчика». Снят режиссёром Адой Неретниеце на Рижской киностудии в 1966 году.

Сюжет 
В конце Великой Отечественной войны немецкой разведкой предпринимается попытка организовать из окружённых в районе Карпат воинских частей диверсионные группы. Для координации действий, в рамках операции «Циклон», через линию фронта должен быть переброшен имеющий большой опыт капитан Шварцбрук.

Советский разведчик Либель пытается завербовать Шварцбрука. Тот не идёт на контакт и гибнет в перестрелке. В роли ожидаемого начальством капитана приходится использовать Мишеля, одного из нелегалов. Он оказывается среди окружённых подразделений и едва не проваливает операцию: командир группы Крюгер, лично знавший Шварцбрука, арестовал прибывшего и требует у центра подтвердить его полномочия.

Либель, имевший доступ к радиодиалогу, меняет ситуацию в свою пользу. Диверсанты были изолированы фронтовой контрразведкой, а Мишель под именем Лемке, начинает новую игру.

В ролях 
 Анатолий Ромашин — обер-лейтенант Либель
 Пётр Горин — Мишель, он же Лемке
 Велта Лине — фрау Кремер
 Леонид Сатановский — капитан Отто Эрих Шварцбрук
 Артур Димитерс — подполковник Мельтцер
 Ольгерт Шалконис — гауптштурмфюрер Клётц
 Аусма Драгоне — Гелена
 Юрий Боголюбов — майор Мельниченко
 Лев Перфилов — обер-лейтенант Вилли Крюгер
 Янис Мелдерис — Роденшток
Остальные актёры в титрах указаны как исполнители эпизодических ролей
 Любовь Малиновская (в титрах А.Малиновская) — мать Гелены
 Александр Смирнов — Кребс
 Анатолий Азо — Ланге
 Станислав Коренев — Колесников
 Ю. Степанов — Скляной
 Н. Огоньков — водитель
 Эвалдс Валтерс (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценарист: Дмитрий Морозов, Иван Воробьёв
 Режиссёр-постановщик: Ада Неретниеце
 Главный оператор: Вадим Масс
 Композитор: Ромуальд Гринблат
 Художники:
 Андрис Бауманис (декоратор)
 Наталия Шапорина (костюмы)
 Карина Лапиня (грим)
 Звукооператор: Анна Патрикеева
 Режиссёр: Ю. Целмс
 Оператор: Харий Кукелс
 Монтаж: Мария Эдельман
 Редактор: Е. Вахрушева
 Консультанты: Х. Браун, полковник В. Иванов
 Директора: Зигфрид Кравалис, И. Ламизов

Ссылки 
 Текст романа «Тридцать шесть часов из жизни разведчика» на сайте militera.lib.ru

Фильмы СССР 1966 года
Фильмы Рижской киностудии
Приключенческие фильмы СССР